

Geografia

Australia 
 Fairfield – miejscowość

Stany Zjednoczone 
 Fairfield – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Fairfield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Fairfield – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Camas
 Fairfield – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne
 Fairfield – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jefferson
 Fairfield – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Solano
 Fairfield – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hyde
 Fairfield – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Nelson
 Fairfield – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Fairfield – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Fairfield – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Teton
 Fairfield – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Fairfield – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Fairfield – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Fairfield – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Utah
 Fairfield – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Fairfield – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Adair
 Fairfield – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Fairfield – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Freestone
 Fairfield – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Sumner
 Fairfield – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane
 Fairfield – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 Fairfield – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Fairfield (ang. Fairfield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tippecanoe
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cedar
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Jackson
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Fairfield (ang. Fairfield Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Somerset
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Shiawassee
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Carroll
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Fairfield (ang. Fairfield Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hyde
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Grand Forks
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Butler
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Highland
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Fairfield (ang. Fairfield Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Fairfield (ang. Fairfield Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin
 Fairfield (ang. Fairfield Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sauk
 hrabstwo Fairfield (ang. Fairfield County) – w stanie Connecticut
 hrabstwo Fairfield (ang. Fairfield County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Fairfield (ang. Fairfield County) – w stanie Karolina Południowa

Wielka Brytania 
 Fairfield (Bromsgrove) – miejscowość w hrabstwie Worcestershire
 Fairfield (Bury) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester
 Fairfield (Croydon) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn
 Fairfield – miejscowość w hrabstwie Derbyshire
 Fairfield – miejscowość w hrabstwie Durham
 Fairfield – miejscowość w hrabstwie Kent
 Fairfield – miejscowość w hrabstwie Merseyside
 Fairfield (Tameside) – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester
 Fairfield (Wandsworth) – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn
 Fairfield (Wychavon) – miejscowość w hrabstwie Worcestershire
 Fairfield Park – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire

Inne 
 Fairfield by Marriott – amerykańska sieć hotelowa

Zobacz też 
 Fort Fairfield
 Fairfield Shipbuilding and Engineering Company
 Oerlikon Fairfield